Туранка:

 Туранка — река в Нижегородской и Костромской областях России, приток Вола.
 Большая Туранка — река в Нижегородской и Костромской областях России, приток Туранки.